„Epieu” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Marine nationale:
 „Epieu” – kanonierka typu Arbalète z lat 60. XIX wieku
 „Epieu” – niszczyciel typu Arquebuse z początku XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy francuskich okrętów